China Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu China Open rozgrywany w dniach 1–7 października 2018 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 658 510 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chinach